It's Only Love (The Beatles), een nummer van de Britse band The Beatles uit 1965
It's Only Love (Bryan Adams), een nummer van de Canadese zanger Bryan Adams samen met de Amerikaanse zangeres Tina Turner uit 1985
It's Only Love (Simply Red), een nummer van de Britse band Simply Red uit 1989